W213 oder W 213 steht für:
 Limousine der Mercedes-Benz Baureihe 213
 Telefon Motorola W213, siehe Liste von Motorola-Mobiltelefonen #W Serie (2006–2008)
 Naturschutzgebiet Cwm Dewi, siehe Liste der Schutzgebiete in Wales